Sterreplein (Elsene) 
 Sterreplein (Maastricht)